Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1981 in West-Duitsland. Het toernooi was de opvolger van het UEFA Jeugdtoernooi. Er werd gespeeld vanaf 25 mei tot en met 3 juni. West-Duitsland won het toernooi, in de finale won het van Polen met 1–0. Frankrijk werd derde.

Het kampioenschap werd 1948 opgericht onder de naam FIFA Junior Tournament, in 1955 werd dit het UEFA Junior Tournament. Vanaf dit jaar 1981 werd de naam Europees kampioenschap voetbal onder 18.

Kwalificatie

Groep 7

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en (overige) details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA 

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1981
Voetbal in Duitsland
Voetbal